Санабар или Санабарес () — парфянское мужское имя.

Известные носители 
 Санабар Парфянский (ок. 50—65) — парфянский «антикороль», управлявший в восточной части Парфянского царства при Готарзе II и Вологезе I.
 Санабар I (ок. 135—160) — последний великий индо-парфянский царь.
 Санабар II (ок. 160—175) — удельный индо-парфянский правитель в Сакастане.